Il termine latino locus (luogo) può riferirsi a:

un locus nella sua accezione di luogo concettuale, letterario o immaginario. Vedi:
Topos, come, ad es., in
Locus amoenus, locus horridus, due topoi frequenti in letteratura

Editoria 
Locus, rivista statunitense dedicata alla fantascienza e alla fantasy.

Genetica 
Locus genico, posizione di un gene

Altro  
 Locus compare al genitivo nella polirematica genius loci
 All'ablativo, nell'espressione latineggiante loco citato, frequente utilizzato nella prassi editoriale con l'abbreviazione: 
loc. cit., con cui si qualifica una citazione che fa riferimento a una pagina o un passo di un'opera già citato in precedenza (vedi anche op. cit.).
Locus Ferentinum, luogo di convegno della lega latina